Francia
Le Fresne – comune dell'Eure
Le Fresne – comune della Marna
Le Fresne-Camilly – comune del Calvados
Le Fresne-Poret – comune della Manica
Le Fresne-sur-Loire – comune della Loira Atlantica

Pagine correlate 
Fresne